Дашра́тх Ма́нджхи (; 1934 — 17 августа 2007), известный также как «человек горы» (), родился в бедной семье в деревне Гехло́р () поблизости от города Гая в индийском штате Бихар. Семья принадлежала к одной из низших каст — .

Жена Дашратха Манджхи, Фалгуни Деви, умерла, не получив своевременной медицинской помощи, поскольку дорога от их деревни до ближайшего города, в котором эта помощь могла быть оказана, проходила в обход протяжённого горного образования Гехло́р Ганж () и имела длину более 70 км.

Не желая, чтобы кому-либо ещё пришлось разделить участь его жены, Дашратх в одиночку прорубил через горное образование, сложенное из твёрдого минерала кварцита, проход длиной 110 м (360 футов), шириной 9,1 м (30 футов) и глубиной 7,6 м (25 футов), работая ежедневно на протяжении 22 лет (с 1960 по 1982 годы), благодаря чему дорога между районами Атри () и Вазирганж () округа Гая сократилась до одного километра.

Дашратх Манджхи умер от рака 17 августа 2007 года. Его похороны были организованы правительством штата Бихар в признание его заслуг.

В 2011 году через прорубленный Дашратхом проход была проложена благоустроенная дорога.

Память 
26 декабря 2016 года почта Индии выпустила марку с портретом Дашратха Манджхи в серии «Известные люди Бихара».

Упоминания в популярной культуре 
В июле 2010 года индийский кинорежиссёр  объявил о намерении снять фильм «Манджхи» (Manjhi), основанный на истории Дашратха Манджхи. Продюсером фильма стал Sanjay Singh, известный по фильму «» (2010); главную роль должен исполнить актёр . История Дашратха Манджхи была рассказана в одном из эпизодов ТВ-шоу «».

21 августа 2015 года в мировой прокат вышел фильм—биопик индийского кинорежиссёра  «Манджхи — горный человек» () о жизни Дашратха; в главной роли снялся
.

Произведения

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Бихар
Умершие в 2007 году
Родившиеся в 1934 году